«Дерьмо́ худо́жника» () — произведение искусства итальянского художника Пьеро Мандзони, представителя концептуализма.

История 
Мандзони была интересна тема взаимоотношений между продуктами искусства и продуктами жизнедеятельности человека. Так, он создал работу «Дыхание художника» (Fiato d'artista) ― серию из воздушных шаров, наполненную воздухом из его лёгких.

На создание консервных баночек с фекалиями художника мог вдохновить отец Мандзони, владелец консервного завода. Считается, что он однажды сказал своему сыну, что его работы ― дерьмо. В декабре 1961 года Мандзони написал своему другу Бену Ваутье следующие строки: «Я хотел бы, чтобы все художники продавали свои отпечатки пальцев или соревновались в том, кто сможет провести самую длинную линию или продать своё дерьмо в банках... если коллекционеры хотят нечто интимное, нечто, действительно близкое к художнику ― здесь есть дерьмо художника, если оно действительного его».

21 мая 1961 года Мандзони собрал собственные фекалии в 90 пронумерованных консервных баночек, в каждой из которых содержалось по 30 граммов, написал на них «100-процентное натуральное дерьмо художника» на итальянском, английском, французском и немецком языках и оставил на каждой из них свой автограф. После этого он продал их по цене, равной цене золота той же массы.

Мандзони утверждал, что своим проектом он привлекает внимание к доверчивости покупателей произведений искусства. «Всем этим миланским буржуазным свиньям нравится только дерьмо» — сказал художник.

По заверениям Агостино Боналуми, художника, работавшего с Мандзони, в баночках на самом деле содержится обычный гипс. Хотя многие из баночек взорвались, открыв своё содержимое, никто из их владельцев не заявил об «обмане». В 2008 году французский журналист Бернар Базиль представил публике одну из открытых баночек. Внутри обнаружилась вторая баночка, меньшая по размерам (которую он, впрочем, не открыл) и оформленная тем же самым образом, что и большая.

Художественный анализ 
Энрико Бай, друг Мандзони, говорил, что консервные банки ― это «акт глумления над миром искусства, художниками и критиками».

Произведение также интерпретируется как отсылка к идее Карла Маркса о товарном фетишизме и реди-мейдам Марселя Дюшана.

Хотя «дерьмо художника» и представляет собой обыденный продукт повседневных физиологических отправлений, это творение преисполнено особого смысла и представляет собой один из образцов творческого наследия неодадаизма. Сам Мандзони, говоря о своём творении, ссылался на идеи нового реализма, который предлагает сосредоточиться на теме фигуры самого художника.

Своей провокационной работой Мандзони стремился раскрыть механизмы и противоречия современной системы искусства. Свой «протест» он выражал и другими способами: например, он расписывался на обнажённых людях для выставки и выдавал им сертификат подлинности; однажды при зрителях он сварил вкрутую несколько яиц и оставил на них отпечатки пальцев ― после чего заявил, что всё это также является произведением искусства. Консервные баночки стали манифестом своей эпохи, выявив абсурдность представления о сущности творчества, заключающееся в том, что любой продукт может быть признан его объектом не по причине свой собственной ценности, а только потому, что его творец имеет устойчивую репутацию художника.

Критики также посчитали, что упакованные фекалии ― это выпад Мандзони против художников, которые рассматривали искусство в качестве средства увековечения себя.

Финансовая сторона 
На сегодняшний день консервные баночки находятся в галереях искусства во многих странах мира: так, баночка  представлена в галерее Тейт в Лондоне,  в музее современного искусства Доннареджина в Неаполе, а  ― в музее Новеченто в Милане. Рыночная цена каждой из банок оценивается примерно в  ― то есть намного выше той, что была установлена самим автором. 23 мая 2007 года один из экземпляров был продан за  на аукционе «Сотбис». Этот рекорд был дважды побит: 16 октября 2015 на аукционе Christie's за 182 500 фунтов была приобретена баночка , а 6 декабря 2016 в Милане на аукционе Il Ponte Casa d'Aste за  купили баночку .

В середине 1990-х годов одна из консервных баночек, хранившаяся в музее города Раннерс, Дания, начала протекать. Коллекционер Джон Хунов, передавший её туда на хранение в 1994 году, обвинил в этом сотрудников музея и выступил против них с судебным иском. Оказалось, что банка действительно хранилась там при слишком высоких температурах. Суд обязал музей выплатить  датских крон коллекционеру.

См. также 
 Все какают
 История дерьма
 Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову

Примечания

Литература 
 Germano Celant, Piero Manzoni, New York 1972
 Freddy Battino and Luca Palazzoli, Piero Manzoni: Catalogue raisonné, Milan 1991, pp. 123—128, 472—475, catalogue no. 1053/4, reproduced p. 472
 Piero Manzoni, exhibition catalogue, Serpentine Gallery, London 1998, reproduced pp. 201—206 in colour

Ссылки 
 
 Sophie Howarth Artist’s Shit.
 Проданный лот Дерьмо художника на сайте аукционного дома Сотбис

Произведения современного искусства
Кал